Коростели — многозначный термин:
 Коростели — род птиц семейства пастушковых.

Населённые пункты

Казахстан 
 Коростели — село в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Коростели — деревня в Новосокольническом районе Псковской области, Горожанская волость, у д. Пяшино.
 Коростели — деревня в Новосокольническом районе Псковской области, Горожанская волость, у д. Раменье.
 Коростели — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Коростели — деревня в Угранском районе Смоленской области.

См. также 
 Вторые Коростели